Perl kan syfta på:

 Perl – ett skriptspråk
 Perl –  en måttenhet i typografi, se Typografisk punkt
 Perl, Saarland – en kommun i Tyskland